Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gilad Bloom e Shahar Perkiss che hanno battuto in finale Wolfgang Popp e Huub van Boeckel 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Brian Levine /  Christo Steyn (semifinali)
 Ronnie Båthman /  Andrew Castle (primo turno)

 Brad Gilbert /  Amos Mansdorf (primo turno)
 Wolfgang Popp /  Huub van Boeckel (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1987